Iranica:
 Encyclopædia Iranica — энциклопедия.
  — журнал.